

Localidades

Allgood (Alabama) - uma cidade localizada no estado americano de Alabama

Outros
Cuthbert Allgood - um personagem fictício da série de Stephen King, The Dark Tower

Desambiguação